Чемпіонат Боснії і Герцеговини з футболу 2018—2019 — 25-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Боснії і Герцеговини. Титул чемпіона за тур до фінішу здобуло Сараєво.

Клуби

Турнірна таблиця

Результати

Лідери чемпіонату

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт
 Чемпіонат Боснії і Герцеговини на soccerway 

2019
Босніїя і Герцеговина
Босніїя і Герцеговина
2018 у спорті Боснії та Герцеговини
2019 у спорті Боснії та Герцеговини